

Enseignement 
 Bachelor universitaire de technologie en génie industriel et maintenance, filière pluritechnique formant des techniciens supérieurs
 École nationale supérieure de génie industriel, grande école française accréditée à délivrer un diplôme d'ingénieur
 Faculté de génie industriel de Douala, établissement de l’Université de Douala au Cameroun
 Laboratoire de génie industriel, de production et de maintenance, la boratoire créé par l'École nationale d'ingénieurs de Metz

Technologie 
 Génie industriel, conception, amélioration et installation de systèmes intégrés

Voir aussi